Antonio Presti (né en 1957), collectionneur d'art et mécène italien ;
 Ida Presti, née Yvette Montagnon, (1924–1967), guitariste française ;
 Philippe Presti, (né en 1965), barreur français ;
 Pino Presti, pseudonyme de Giuseppe Prestipino Giarritta (né en 1943), bassiste, arrangeur, compositeur, chef d'orchestre, producteur italien de musique ;
 Sam Presti (né en 1976), américain manager ; 
 Thaíssa Presti (née en 1985), athlète brésilienne, spécialiste du sprint.

Homonymie de patronyme